Vlacq ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Vlacq (1600–1667), niederländischer Verleger und Mathematiker
 Cornelius Vlacq (1556–1656), niederländischer Gemeindevorsteher

Vlacq steht für:
 Vlacq (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond